Tim Scott (beeldhouwer), een Engels beeldhouwer
 Tim Scott (politicus), een Amerikaans politicus